Футбо́льный сезо́н-2019/2020 — 128-й в истории клуба и 58-й подряд в Высшем дивизионе Англии. Для ФК «Ливерпуль» сезон ознаменовался первым за 35 лет титулом чемпиона Англии по футболу. Другой особенностью сезона стала пауза, связанная с пандемией коронавирусной инфекции.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:1.300.000

Зима 

Убытки:7.250.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:29.200.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Прибыль:0

Общие убытки:8.550.000

Общая прибыль:29.200.000

Разница:20.650.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

1/4 финала

Суперкубок Англии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Суперкубок УЕФА

Клубный ЧМ

1/2 финала

финал

Статистика

Бомбардиры

Примечания 

2019
Ливерпуль